Monitor, hameau de la province canadienne de l'Alberta.

Monitor peut également désigner :
 Monitor Group, une entreprise américaine ;
 Monitor, un type de navire comme le  ;
 Monitor, émission de télévision allemande diffusée sur ARD ;
 Monitor, émission de télévision britannique diffusée sur la BBC de 1958 à 1965 ;
 Monitor, émission de radio américaine diffusée sur NBC de 1955 à 1975.

Voir aussi